ALZ steht als Abkürzung für:
 Alitak, ein Flughafen nach dem IATA-Code, siehe Wasserlandestelle Alitak
 Allegheny-Longdoz, ein Montanunternehmen in Belgien, siehe ALZ (Unternehmen)
 Alur, einen Dialekt nach ISO 639-3
 Alzenau, den Landkreis Alzenau in Unterfranken als Kfz-Kennzeichen, heute Landkreis Aschaffenburg
 ALZip, ein Packprogramm
 Amtliche Linzer Zeitung, ein österreichisches Amtsblatt mit Ersterscheinungsjahr 1676
 Armée de Liberation de Zgharta, ein ehemaliger Name der Marada-Brigade

Alz steht für:
 Alz, den Abfluss des Chiemsees

Abkürzung